Île-de-France – region francuski
 Île-de-France – niezamieszkana wyspa u wschodnich wybrzeży Grenlandii
 Île-de-France – francuska rasa owcy domowej
 SS Île de France – francuski liniowiec pasażerski